Thomas může být:

 podoba mužského křestního jména Tomáš

příjmení
 Aeronwy Thomas (1943–2009) – britská překladatelka
 Alex Thomas (* 1977) – britský bubeník
 Ambroise Thomas (1811–1896) – francouzský hudební skladatel
 Andrew Sydney Withiel Thomas (* 1951) – australsko-americký strojní inženýr a kosmonaut.
 Anjani Thomas (* 1959) – americká písničkářka a pianistka
 Annamarie Thomasová (* 1971) – nizozemská rychlobruslařka
 Antonia Thomas (* 1986) – britská herečka
 Billy Joe Thomas (1942–2021) – americký zpěvák
 Cristiano Thomas – brazilský fotbalista
 David Clayton-Thomas (* 1941) – kanadský hudebník a zpěvák
 David Thomas (* 1953) – americký zpěvák, skladatel a hudebník
 Donald Thomas – více osob, rozcestník 
 Dylan Thomas (1914–1953) – britský básník velšského původu
 E. Donnall Thomas (1920–2012) – americký lékař a profesor, nositel Nobelovy ceny za fyziologii
 Franz Thomas (?–1883) – českoněmecký podnikatel a politik
 Gareth Thomas, více osob, rozcestník 
 George Alan Thomas (1881–1972) – anglický aristokrat, který se věnoval badmintonu, tenisu a šachu
 Geraint Thomas (* 1986) – velšský cyklista
 Gwyn Thomas, více osob, rozcestník 
 Helen Thomasová (1920–2013) – americká novinářka
 Chris Thomas (* 1947) – britský hudební producent
 Isaiah Thomas (* 1989) – americký profesionální basketbalista
 Ivor Bulmer-Thomas (1905–1993) – velšský novinář a politik
 Iwan Thomas (* 1974) – britský atlet, běžec
 John Evan Thomas (1810–1873) – velšský sochař
 John Thomas, více osob, rozcestník 
 Kevin Thomas (* 1986) – americký fotbalista
 Kristin Scott Thomas (* 1960) – britsko-francouzská herečka
 Michel Thomas (1914–2005) – polyglot, učitel jazyků a vyznamenaný válečný veterán
 M. Z. Thomas (* 1915) – vlastním jménem Thomas Michael Zottmann, je německý psychoterapeut
 Natasha Thomasová (* 1986) – dánská zpěvačka
 Oldfield Thomas – anglický zoolog
 Paul Thomas Anderson (* 1970) – americký filmový režisér a scenárista
 Pete Thomas (* 1954) – britský bubeník
 Petria Thomasová (* 1975) – australská plavkyně, držitelka osmi olympijských medailí, z toho tří zlatých
 Rachel Thomas (1905–1995) – velšská herečka
 Ray Thomas (1941–2018) – anglický hudebník
 René Thomas, více osob, rozcestník 
 Rob Thomas (* 1972) – americký hudebník
 Rob Thomas (* 1965) – americký scenárista, producent, režisér a spisovatel
 Robert Thomas (* 1999) – kanadský lední hokejista
 Robin Thomas Grossman (* 1949) – americký herec
 Rufus Thomas (1917–2001) – americký zpěvák a komik
 Sean Patrick Thomas (* 1970) – americký herec
 Sidney Gilchrist Thomas (1850–1885) – anglický chemik, metalurg a vynálezce
 Stephen Thomas Erlewine (* 1973) – americký hudební kritik a redaktor
 Tim Thomas (* 1974) – americký hokejový brankář
 Yves Thomas (* 19??) – francouzský režisér a scenárista
 William I. Thomas (1863–1947) – americký sociolog

křestní jméno
 Thomas de Quincey (1785–1859) – anglický romantický filozof a spisovatel
 Thomas Häßler (* 1966) – německý fotbalista

fiktivní osoby
 Dean Thomas – student z řady knih o Harry Potterovi

další významy
 Thomas County – 3 okresy v USA
 Klášter Filles-Saint-Thomas – ženský klášter v Paříži
 Kostel Saint-Thomas-du-Louvre – zaniklý farní kostel v Paříži zasvěcený svatému Tomáši Becketovi
 Quartier Saint-Thomas-d'Aquin – 25. administrativní čtvrť v Paříži
 Metoda Michela Thomase – originální metoda rozvinutá Michelem Thomasem pro výuku jazyků
 Sue Thomas: Agentka FBI – americký seriál vysílaný v letech 2002–2005

Související články 
 Seznam článků začínajících na „Thomas“

Externí odkazy